Кубок Либертадорес 1966 — 7-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Число участников турнира было расширено, в турнире разыгрывалось два групповых этапа. Победителем стал «Пеньяроль».

Четвертьфиналы

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Финал

Плей-офф

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF
 Кубок Либертадорес 1966 на Торсиде
 Кубок Либертадорес 1966 на сайте www.copalibertadores.ru

Футбол в Южной Америке в 1966 году
Кубок Либертадорес